

Зініа — місто, штат Огайо
 Зініа — селище, штат Іллінойс

Див. також 
 Ксенія